ZeDe né Joel Marian est un beatboxeur suisse né à Aarau le . Il est connu dans le monde du human beatbox pour son style rapide et fluide et ses sons aiguës qui rendent ses beats uniques. Il produit également de la musique pour son groupe de rap qui s'appelle Dope Hawks.

Biographie 
Il est le second champion du monde de beatbox.

Ayant remporté le second championnat de Suisse en 2006, il se qualifie pour le championnat du monde à Berlin en 2009, où il bat Vahtang en finale, représentant de la Russie.

Lien externe
Myspace de Zede

Beatbox
Musicien suisse du XXIe siècle
Naissance en août 1988